ZS, Zs eller zs kan syfta på:

 Zeptosekund – tidsenhet med SI-symbolen "zs"
 Zettasekund – tidsenhet med SI-symbolen "Zs"